Дива — уславлена оперна співачка
 Дива — слов'янська богиня
 «Дива» — фільм французького режисера Жан-Жака Бенекса.

Див. також 
 Д.И.В.А. — російський пауер-метал гурт
 Diva
 Діва